L'11ª edizione del Rally Italia Sardegna, sesta prova del Campionato del mondo rally 2014, si è corsa dal 5 all'8 giugno ed è stata vinta dal francese Sébastien Ogier.

Risultati

Classifica

Classifiche Mondiali

Piloti WRC

Costruttori WRC

Piloti WRC-2

Piloti WRC-3

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

 2014